Labranzagrande kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Labranzagrande (ort), Boyacá, 
 Labranzagrande (kommun), Boyacá,